

Miejscowości w Polsce 
 Wąsosze – wieś w woj mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Wąsosze – wieś w woj  mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Wąsosze – wieś w woj  wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Inne 
 Wąsosze – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec, położone na Równinie Wałeckiej

Zobacz też 
 Goski-Wąsosze
 Wąsoskie Holendry
 Wąsosz